О́луши () — род крупных морских птиц из семейства олушевых (Sulidae) отряда олушеобразных (Suliformes). Род состоит из шести современных видов олушей и нескольких вымерших видов.  перенесена в другой род (), включающий три вида.  выделена в третий род () семейства олушевых.

Общие характеристики рода 
Олуши — крупные птицы, свободно парят над океаном и добывают рыбу и кальмаров, ныряя в воду с высоты 10—100 м на глубину до 25 м. Длина тела взрослых особей рода Sula: 71—91 см, размах крыльев: до 1,5 м, вес: 0,7—1,5 кг. При нырянии могут развивать скорость у поверхности воды до 140 км/ч. Удар смягчается воздушными мешками, расположенными под кожей головы. Преобладающие цвета перьев: белый и чёрный (тёмно-коричневый). По краям острого клюва расположены мелкие зубчики. Олуши дышат клювом, поскольку наружные носовые отверстия навсегда закрыты и не мешают нырять. Глаза расположены спереди, рядом с клювом, зрение — бинокулярное.

Гнездование 
Олуши гнездятся колониями в основном на островах и морских побережьях тропиков и субтропиков Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Кладка от одного до четырёх бледновато-голубых или серых яиц происходит на скалах, песчаных берегах или на деревьях. На яйцах сидят попеременно оба родителя в течение 28—45 дней. Если вылупляется несколько птенцов, то обычно вскармливается только один, самый сильный. Голубоногие олуши составляют исключение и вскармливают нескольких птенцов. Через три—шесть месяцев молодые олуши приступают к самостоятельной охоте.

В Перу существует многовековая традиция собирать гуано в местах гнездования олушей и других птиц и использовать его в качестве удобрений.

Систематика и эволюция 

Филогения Олушевых.Friesen, V.L. and Anderson, D.J. (1997). Phylogeny and evolution of the Sulidae (Pelecaniformes: Aves): a test of alternative modes of speciation. Molecular Phylogenetics and Evolution, 7, 252-60.

Видообразование 
Расположение пяти из шести известных видов олушей () на филогенетическом дереве и их разделение от других родов Олушевых приведено на рисунке справа. Ранее все виды Олушевых относили к одному роду, но молекулярные и ископаемые данные позволили выделить три рода. Ископаемые остатки рода Sula попадаются гораздо реже, чем Morus.

Род Sula

Современные виды 
Международный союз орнитологов выделяет шесть современных видов:

Вымершие виды 
  (ископаемые: средний плиоцен)
  (ископаемые: поздний/ранний плиоцен, Перу)
  (ископаемые: поздний плиоцен, Перу)

Примечания

Литература 
 

Олушевые
Роды птиц